28-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Германии с 22 июня по 4 июля 1993 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Чемпионом стала хозяйка турнира — сборная Германии.

Победитель прошлого турнира — сборная Югославии — была недопущена к турниру из-за распада страны и последующих сакций и дисквалификации. В турнире приняли участие сборных стран, входивших ранее в Югославию, — сборная Боснии и Герцеговины и сборная Хорватии.

Предварительный раунд 
В предварительном раунде играли четыре команды в четырёх группах друг с другом. Команды, занявшие первые три места в каждой группе выходят в следующий раунд.

Группа A 
Матчи проходили в Карлсруэ.

Группа B 
Матчи проходили в Берлине.

Группа C 
Матчи проходили в Карлсруэ.

Группа D 
Матчи проходили в Берлине.

Квалификационный раунд 
В квалификационный раунд выходят первые три команды из групп A и С, формирующих группу 1, и занявшие первые три места в группах B и D, сформировавших новую группу 2. Каждая команда провела по одной игре с каждым из трёх новых членов группы. Очки набранные в двух играх, сыгранные в предварительном раунде сохранены.

Группа 1 
Матчи проходили в Карлсруэ.

Группа 2 
Матчи проходили в Берлине.

Плей-офф 
Матчи проходили в Мюнхене.

В плей-офф вышли первые четыре команды из групп 1 и 2. В четвертьфинале команды играли против соперника из другой группы. Затем оба победителя четвертьфиналов встретились в полуфинале друг с другом, а проигравшие в утешительном полуфинале. Победители полуфиналов встретились друг с другом в финале, проигравшие в игре за 3 место. Победители утешительного финала играли за 5 место, а проигравшие за 7 место.

за 5-8 места

Четвертьфинал

Утешительный полуфинал

Полуфинал

Игра за 7 место

Игра за 5 место

Игра за 3 место

Финал 

На последних секундах матча метров с восьми по кольцу германской сборной бросал разыгрывающий сборной России Владимир Горин, но мяч не попал в корзину и сборная Германии сенсационно выиграла турнир.

Итоговое положение

Победители

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1993 года

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата

 
1993 год в баскетболе
Июнь 1993 года
Июль 1993 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1993 году
Международные соревнования по баскетболу в Германии
баскетбол